Список известных носителей-женщин см. Немировская.

Немиро́вский — фамилия, происходящая от названия города Немиров. Распространена среди евреев бывшего СССР. В европейских языках имеет хождение вариант без половых различий Немировски.

Немировский 
 
 Немировский, Аркадий Семёнович (род. 1947) — советский и израильский математик.
 Немировский, Валентин Геннадьевич (род. 1952) — советский и российский социолог.
 Немировский, Владимир Леонидович (род. 1963) — украинский предприниматель и политик.
 Немировский, Гарринальд Михайлович (1935—2021) — советский, украинский, российский спортивный журналист.
 Немировский, Евгений Львович (1925—2020) — советский и российский книговед, историк.
 Немировский, Игорь Владимирович — российский издатель.
 Немировский, Леопольд (1810—1883) — российский живописец, путешественник, каторжанин, участник польского национально-освободительного движения.
 Немировский, Михаил Давидович — один из авторов «ЭСБЕ».
 Немировский, Михаил Яковлевич (1883—1965) — российский и советский языковед и педагог.
 Немировский, Николай Николаевич (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Немировский, Стефан Юрьевич (род. 1973) — российский математик.
  (1874—1934) — юрист-криминалист, доктор права (1917), профессор (1908).

Немировски

См. также 
 Немировский район
 Немировский конгресс

Примечания